El nombre Náin puede hacer referencia a varios personajes ficticios diferentes:
 a Náin, un enano de la mitología nórdica;
 o a tres del legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien, todos ellos Enanos:
 a Náin I, hijo de Durin VI y último soberano del reino de Khazad-dûm antes de su caída;
 a Náin II, hijo de Óin, reinó en el exilio en el Ered Mithrin; o
 a Náin hijo de Grór, señor de las Colinas del Hierro.